Trottola Umana (David Cannon) – personaggio dei fumetti Marvel Comics creato nel 1963
 Trottola Umana (David Mitchell) – personaggio dei fumetti Marvel Comics creato nel 1978